Fondo unico per lo spettacolo – meccanismo utilizzato dal governo italiano per regolare l'intervento pubblico nei settori del mondo dello spettacolo

FUS – gene che codifica per la proteina legante l'RNA FUS/TLS